Carlos Embalo (1994) – calciatore guineense
 Mutaro Embalo (1992) – calciatore guineense
 Umaro Sissoco Embaló (1972) – politico e militare guineense